Der Škoda Grand Prix 1994 war ein Snooker-Turnier der Saison 1994/95, das vom 10. bis 23. Oktober 1994 in den Assembly Rooms der mittelenglischen Stadt Derby ausgetragen wurde. 10 Jahre lang war der Grand Prix mit der Stadt Reading verbunden gewesen, erstmals fand er an einem anderen Ort statt. Schon im Vorjahr hatte es signifikante Änderungen bei dem Turnier gegeben, unter anderem war seitdem der Autohersteller Škoda der Namenssponsor.

Titelverteidiger Peter Ebdon kam diesmal nicht über das Achtelfinale hinaus. Mit Dave Harold und John Higgins kamen zwei Spieler ins Endspiel, die noch nicht lange Profis waren, es aber innerhalb von 3 Jahren bis in die Top 16 der Welt geschafft hatten. Higgins gewann das Match mit 9:6 und holte sich den ersten Ranglistentitel seiner Karriere.

Finalrunde 
64 Spieler traten zum Hauptturnier in Derby an. Die Top 32 der Weltrangliste waren gesetzt. Ihnen wurden die 32 Spieler zugelost, die sich zuvor in der Qualifikation durchgesetzt hatten.

Finale

Quellen 

1994
Snookerveranstaltung 1994
Billardturnier in Derby (Derbyshire)